Pedernales kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Pedernales (provins), 
 Pedernales (kommun), 
 Pedernales (provinshuvudstad),

Ecuador 

 Pedernales (ort i Ecuador),

Mexiko 

 Pedernales, Mexiko, ort,

Spanien 

 Sukarrieta, kommun, Baskien, Bizkaia,